Countdown (Cuenta atrás en inglés) puede referirse a:
 Cine
 Countdown, película de 2004.
 Countdown, película de 2019.

 Música
 Countdown, álbum de EXO.